Curran kan syfta på,

Geografi
Curran, Wisconsin – en stad i Jackson County, Wisconsin, USA

Personer
Alex Curran, engelsk fotomodell och krönikör.
Brittany Curran, amerikansk skådespelare och sångerska.
Charles Howard Curran, kanadensisk entomolog. 
Kevin Curran, amerikansk manusförfattare.
Tony Curran, skotsk skådespelare.

Se även
 Curan – en kommun i Frankrike